Termin geranilgeranil-difosfat geranilgeraniltransferaza ima više značenja.

 Fitoen sintaza, enzim
 Sve-trans-fitoen sintaza, enzim